Кубок Австрії з футболу 2018–2019 — 84-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вшосте здобув Ред Булл.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 липня 2018

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 лютого 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2018—2019
Австрія
Австрія
2018 в австрійському спорті
2019 в австрійському спорті